Only steht für:

 Jerry Only, US-amerikanischer Rockmusiker
 Only Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Only (Film), Science-Fiction-Film von Takashi Doscher aus dem Jahr 2019
 Only (Modelabel), Modelabel